Fudžita (psáno: 藤田, 富士田 nebo 冨士田) je japonské příjmení. Nosí jej více významných osobností:

 Naojuki Fudžita (* 1987) – japonský fotbalista
 Makoto Fudžita (* 1957) – japonský chemik
 Taki Fudžita (1898–1993) – japonská pedagožka a aktivistka za ženská práva
 Tošija Fudžita (*1971) – japonský fotbalista

Externí odkazy